Edicola  – struttura architettonica con la funzione di ospitare e proteggere l'elemento che vi è collocato
Edicola – applicazione sviluppata dalla Apple Inc
Edicola – chiosco per la vendita di giornali